Gambelia kan syfta på:

 Gambelia (djur) – ett släkte av ödlor
 Gambelia (växter) – ett släkte växter